DEFCON bzw. DefCon steht für:

 Defense Condition, Verteidigungszustand des US-amerikanischen Militärs
 DEFCON (Veranstaltung), Hackerkonferenz 
 DEFCON (Computerspiel), Echtzeit-Strategiespiel von Introversion Software

Siehe auch:
 Defqon.1

DEFCON